Midland County kan syfta på ett flertal olika counties i USA
 
 Midland County, Michigan 
 Midland County, Texas